Rastoka je lahko:
 Rastoka, Gospić (Hrvaška)
 Rastoka, Črna gora